Niemcy:
 Weiskirchen – dzielnica Rodgau
 Weiskirchen – gmina w kraju związkowym Saara, w powiecie Merzig-Wadern

Zobacz też:
 Weißkirchen